2DF может означать:

 ZDF — второй канал немецкого телевидения
  — исследовательский проект по изучению красных смещений галактик